Naineris är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av de Blainville 1828. Naineris ingår i familjen Orbiniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Naineris